Джейн Брайан (,  — ) — американская актриса.

Её кинокарьера продолжалась всего четыре года, но за это время она успела появиться в таких фильмах как «Меченая женщина» (1937), «Кид Гэлэхэд» (1937), «Простенькое дело об убийстве» (1938), «Сёстры» (1938), «Каждое утро я умираю» (1939), «Старая дева» (1939) и некоторых других. Компания «Warner Bros.» хотела сделать Джейн Брайан одной из ведущих голливудских актрис, но в 1940 году она вышла замуж за главу фармацевтической компании «Rexall Drug» Джастина Дарта и прекратила сниматься. Их брак продлился до смерти Джастина в 1984 году.

Её пасынок, Джастин Дарт мл. (1930—2002) был активистом за права инвалидов, а также консультантом при написании Закона о правах инвалидов в Америке в 1990 году. В последние годы жизни Джейн Брайан не давала никаких интервью.

Актриса скончалась у себя дома в Калифорнии 8 апреля 2009 года после продолжительной болезни. У неё осталось трое детей, трое внуков, двое правнуков, а также два брата.

Избранная фильмография 
 1937 — Меченая женщина / Marked Woman … Betty Strauber
 1937 — Кид Галахад / Kid Galahad … Marie Donati
 1938 — Простенькое дело об убийстве / A Slight Case of Murder … Mary Marco
 1938 — Сёстры / The Sisters … Grace Elliott Knivel
 1938 — Братец крыса / Brother Rat … Kate Rice
 1939 — Человек, который сумел / The Man Who Dared … Margaret 'Marge' Carter
 1939 — Каждое утро я умираю / Each Dawn I Die … Joyce
 1939 — Старая дева / The Old Maid … Clementina
 1939 — Мы не одни / We Are Not Alone … Leni Krafft
 1939 — Невидимые полосы / Invisible Stripes … Peggy

Ссылки 
 

Киноактрисы США